Ву́лиця Ради́щева — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Радищева — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Радищева — вулиця в місті Чернівці.

 Вулиця Радищева — колишня назва вулиці Івана Драча в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Радищева — колишня назва вулиці Богдана Ступки у місті Ізюм.
 Вулиця Радищева — колишня назва вулиці Отамана Гордієнка в місті Кропивницький.
Вулиця Радищева — колишня назва Срібної вулиці в місті Луцьк.
 Вулиця Радищева — колишня назва вулиці Захисників Незалежності у місті Марганець.Вулиця Радищева — колишня назва вулиці Івана Чендея в місті Мукачево.Вулиця Радищева — колишня назва вулиці Петра Чуйка в місті Радомишль.
 Вулиця Радищева — колишня назва вулиці Бортницька у місті Суми.
 Вулиця Радищева — колишня назва вулиці Василя Гаджеги у місті Ужгород.
 Вулиця Радищева — колишня назва вулиці Степана Костишина у місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей